Барахас има више значења:

 Барахас, Родриго Барахас Бугарин (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Барахас (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Барахас (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Барахас (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Барахас (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Барахас (Чапа де Мота), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барахас (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику